Meoqui kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pedro Meoqui, ort, Chihuahua, 
 Meoqui (kommun i Mexiko), Chihuahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar